Го́рско-евре́йские писа́тели — это писатели, писавшие или пишущие на татском (горско-еврейском) языке джуури.

Среди них есть и двуязычные авторы (варианты сочетаний: татский — русский, татский — азербайджанский, татский — иврит, татский — английский), а также авторы, не создававшие художественные произведения на горско-еврейском языке, но внёсшие вклад в развитие татской (горско-еврейской) литературы — собиратели и публикаторы фольклора, авторы горско-еврейских словарей и грамматик и т. д.

А 
 Абрамов, Исхак
 Абрамов, Хананил Изроевич (1931—2010)
 Авадьяев, Авадья Ашитович (Авдиев) — лексикограф
 Авдалимов, Абрам Борисович (1929—2004)
 Авшалумов, Хизгил Давидович (1913—2001) — советский прозаик, поэт и драматург.
 Агарунов, Антон
 Агарунов, Михаил Яковлевич (1936)
 Агарунов, Шабтай
 Агарунов, Юмту
 Агарунов, Яков Михайлович (1907—1992)
 Азизов, Манашир Симхаевич (1936—2011) — писатель, кандидат филологических наук, член Союза журналистов России с 1972 г.
 Айболо из Тарки
 Амин, Хизкия
 Амиров, Лазарь Веньяминович (1936—2007) — поэт.
 Анисимов, Илья Шеребетович (1862—1928)
 Анисимов, Нафтали Александрович (1886-после 1965)
 Арагунов, Яагу (1907) — писатель
 Атнилов, Даниил Атнилович (1915—1968)
 Аширов, Шалми
 Ашуров, Итом

Б 
 Бахшиев, Дубия Юсуфович (1914—1993)
 Бахшиев, Миши Юсупович (1910—1972)
 Бахшиев, Зоволун (1896—1968) — первый профессиональный литературный переводчик на языке горских евреев. Поэт, драматург и журналист. Его стихи, пьесы и литературно-критические статьи публиковались в газете «Захметкеш» (Труженик). Был редактором по изданию книг на родном языке.
 Бахшиев, Феликс Михайлович (1937) — прозаик, публицист
 Бен-Ами, И. (Беньяминов, И.) (? — 1937?) — aктивист Поалей Цион, затем член ВКП(б). Oбщественный деятель. Писатель (евр., рус.).
 Бен-Герарий (Раввинович, Михаил Исаевич) (1892—1942) — писал стихи, поэмы, пьесы на еврейские темы. Организовал театральный кружок, где был постановщиком пьес, и своих, и переведенных с других языков.
 Бинаев, Асаил (1882—1958)
 Биняминов, Шалми
 Бираров, Яков Юшвагович
 Будагов, Семен
 Бунятов, Юсуф

Г 
 Гаврилов, Борис Гаврилович (1908—1990)
 Гаврилов, Михаил Борисович (1926)
 Гилядов, Н.
 Гилядова, Хавасюрут
 Горский, Герцль (Герцль Рабинович) (1904 или 1906—1937?) — драматург и поэт
 Гуршумов, Евда
 Гуршумов, Эльдар Пинхасович (1940)

Д 
 Давидов, Адам
 Давидов, Исроил
 Дадашев, Манувах Мардахаевич (1913—1943)
 Дадашев, Михаил Борисович (1936)
 Дадашев, Хизгил (1860—1945)
 Данилов, Данил Исмайылович (1932)
 Дарман б. Нувах (1845—1912) — поэт

Е 
 Евдаев, Ноберт Михайлович (1929)
 Евдаева, Мария

И 
 Изгияев, Сергей Давидович (1922—1972) — горско-еврейский советский поэт, драматург и переводчик.
 Изьяев, Роман Савиевич
 Илишаев, Нисим (1923)
 Ильягуев, Яков (1916—)
 Исаков, Биньями (Бинямин)
 Исаков, Мататя
 Исаков, Рафаэльсимон
 Ифраимов, Илья Ифраимович (1919)
 Ифраимов, Пинхас
 Ицхаки, Яаков Ицхакович (рабби Яангиль; 1846—1917)

К 
 Кубинский, Исюф б. Хаим (прибл. 1835—1917 гг.) — поэт
 Кукуллу, Амалдан (Амал Данилович Кукулиев; 1935—2000)
 Кядярьли, Юсиф

Л 
 Лазарев, Лазарь К. (?—1970)
 Леви, Рита

М 
 Мататов, Ехиил Рувинович (1888—1943) — В 1928 году основал газету «Захметкеш» (на языке горских евреев). В 1932 году под его редакцией издан «Политический словарь» и сборник «Татские поэты».
 Мигиров, Иосиф (1951)
 Мирзоев, Гасан Борисович
 Моше Ширвани
 Мошияхов, Яшар (1939—?)
 Мушаилов, Асаф Ханухович — канадский русскоязычный писатель и поэт.

Н 
 Набинович, З.

О 
 Овшолум, Мардахай  (1850—1925)

П 
 Пинхасов, Эсеф Итом (Асаф Ютамович; 1884—1920)

Р 
 Рабаев, Виктор Агавович
 Рабинович, З.
 Рахмилов, Гемрииль
 Рувинов, Рахамим (1893—1955)
 Рувинов, Эльхнан

С 
 Саадияев, Натан
 Сафанов, Беньямин (1929)
 Сафанов, Шефи
 Семендуев, Александр Шаулович (1916—1999)
 Семендуева, Зоя Юноевна (1929—2020)
 Семенов, Юно (1899—1961)
 Симанду, Шаул (1856—1939)
 Сибири (Сибирский), Мардахай Овшолум — поэт-бунтарь
 Соломонов, Нетен

Т 
 Ташаева, Инесса Матвеевна (—2016)
 Торхуни, Ойбала — поэт

Х 
 Хаймович-Шур, Иосиф
 Хананаев, Илия
 Ханукаев, Борис
 Ханухов, Исхак (1903—1973) — писатель

Ш 
 Шабаев, Давид Авигадулович (Викторович) (1922—2009) — историк, археограф, поэт, композитор, публицист, заслуженный работник Кабардино-Балкарии.
 Шалмиев, Зарбоил (19??-19?? учитель из г.Кубы. АСС. Получил за Орден Ленина.  
 Шамаев, Рашбиль Шамаевич (1935)
 Шамаилов, Рамбом
 Шаулов, Шаул
 Шейда, Симах (1931)

Щ 
 Щербатов, П.

Ю 
 Юсифов, Зарахия
 Юсупов, Моше (1922 или 1927—2009)
 Юсуфов, Семён (1899—1961)
 Юсуфов, Худоодот
 Юсуфова, Фрида (1949)

Я 
 Ягданов, Юрий
 Якубов, Алексей
 Якубов, Эмиль (?—1940-е)
 Якубов, Юшва
 Яшаев, Данил

Основные источники 
 .
 КЛЭ: Мусаханова Г. Б. Татская литература.
 Писатели Советского Дагестана: Справочник. — Махачкала, 1964.
 История дагестанской советской литературы. Тт. 1—2. — Махачкала, 1967.
 Мусаханова Г. Б. Татская литература: Очерк истории. 1917—1990. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1993. — 356  с.
 Мурзаханов Ю. И. Горские евреи: Аннотированный библиографический указатель. — М., 1994.
 Агарунов М., Гусейнов Р., Керимов Э. Горские евреи Азербайджана: Библиографический указатель. — Баку, 2000.
 Абрамов Х. И. Краткая энциклопедия горских евреев. — Иерусалим, 2006.
 Давыдов В. Очерки о культуре горских евреев в Израиле. — Иерусалим, 2009.

Горско-еврейский